Wolgalied (lied), een lied uit de Duitse operette Der Zarewitsch
Wolgalied (schaken), een variant van het Benkogambiet
Lied van de Wolgaslepers, arrangement van de Russische volksmelodie door Igor Stravinsky